Hentze steht für:
 Hentze (Panzerhandschuh), mittelalterlicher Eisenhandschuh

Hentze ist der Familienname folgender Personen:

 Christina Hentze, Geburtsname von Christina Berger (* 1946), deutsche Werkstoffwissenschaftlerin
 Demmus Hentze (1923–2016), färöischer Politiker
 Ebba Hentze (1930–2015), färöischer Schriftsteller
 Joachim Hentze (1940–2022), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Johann Conrad Hentze (1778–1843), Bürgermeister von Waldeck und Landtagsabgeordneter
 Matthias Hentze (* 1960), deutscher Wissenschaftler und Arzt
 Peter Mathiesen Hentze (1753–1843), dänischer Pfarrer und Propst der Färöer
 Rudolf Hentze (1888–1960), deutscher Offizier und Kryptoanalytiker
 Waldemar Hentze (1902–1945), deutscher Kommunist und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Wilhelm Hentze (1793–1874), deutscher Hofgartendirektor
 Wilhelm Hentze (Theologe) (* 1938), katholischer Theologe

Siehe auch:
 Henze